È la prima edizione del torneo.

In finale Alison Van Uytvanck ha sconfitto Sara Errani con il puntegio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Alison Van Uytvanck (Campionessa)
  Madison Brengle (primo turno)
  Lucia Bronzetti (secondo turno)
  Claire Liu (secondo turno)

  Arantxa Rus (secondo turno) 
  Diane Parry (semifinale) 
  Greet Minnen (primo turno) 
  Chloé Paquet (primo turno)

Wildcard 

  Melania Delai (primo turno)
  Cristiana Ferrando (primo turno)

  Matilde Paoletti (primo turno) 
  Lisa Pigato (primo turno)

Special ranking 

  Kateryna Baindl (quarti di finale)

Alternate 

  Alëna Fomina-Klotz (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Veneto Open 2022